El nombre Aeropostal puede referirse:

 a Aeropostal, una línea aérea venezolana;
 a la Compagnie Générale Aéropostale, conocida como l'Aéropostale o la Aeropostal, una empresa aérea pionera de la década de 1920, una de las predecesoras de Air France;  
 a Aéropostale, una empresa de ropa.